До́нау (нем. Donau — «Дунай») — часть сложносоставных немецкоязычных географических названий. Встречается в названиях многих городов, городских районов, административных территорий и географических регионов Германии и Австрии, расположенных вблизи от русла реки Дунай. Здесь приведен список соответствующих статей:

 Донау-Ауэн — национальный парк в Австрии;
 Донау-Рис — район в Германии, в составе земли Бавария, округ Швабия;
 Донаувёрт — город в Германии, районный центр в составе земли Бавария;
 Донаудорф — другое название двух административных единиц (коммун или общин) в Нижней Австрии: Гедерсдорф и Ибс-на-Дунае;
 Донауинзель — искусственный остров на Дунае в пределах Вены;
 Донауканал — природный рукав Дуная в пределах Вены;
 Донауланд — географическая область в Нижней Австрии;
 Донаупаркштадион — стадион в Линце;
 Донауштадт — крупнейший район Вены;
 Донауштауф — коммуна в Германии, в земле Бавария;
 Донауэшинген — город в Германии, районный центр в земле Баден-Вюртемберг;
  (род. 1946) — немецкий футболист, тренер.

См. также 
 Донаутурм — телебашня в Вене;
  — городской парк в Вене.

Топонимы
Дунай